Финал Кубка Турции по футболу 2012/2013 состоялся 22 мая 2013 года. «Фенербахче» переиграл «Трабзонспор» со счётом 1:0 и стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2013
Турция
Матчи ФК «Фенербахче»
Матчи ФК «Трабзонспор»
События 22 мая
Май 2013 года
Спорт в Турции в 2013 году
Спортивные соревнования в Анкаре